Kalydon (griechisch , lateinisch Calydon) ist:

 Kalydon (Insel), offizielle Bezeichnung der griechischen Insel Spinalonga vor der Nordküste Kretas, sowie der davon südlich gelegenen Halbinsel
 Kalydon (Ätolien), eine antike griechische Stadt
 Kalydon (Mythologie), Sohn des Aitolos und Begründer der Stadt Calydon
 Titularbistum Calydon, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche